Duplicação (latim: duplicatio) é o ato ou efeito de duplicar alguma coisa e pode referir-se a:

 Duplicação do cubo
 Duplicação cromossômica
 Duplicação de genes
 Duplicação de férmion

Desambiguação